UAP peut signifier :

 Unidentified Aerospace Phenomena, phénomène aérospatial non-identifié
 Union des assurances de Paris, ancienne société d'assurance qui maintenant fait partie de Axa
 University of Alabama Press, les presses universitaires de l'université de l'Alabama aux États-Unis
 Unité autonome de production
 United Australia Party, le parti United Australia
 Universidad Adventista del Plata, l'université adventiste de River Plate en Argentine
 User Account Protection de Microsoft
 Universal App Platform de Microsoft
  UAP (IMOCA), voilier de course